2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Nord 2012/13 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2012/13 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2012/13 (Männer)